Sinclair se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bradley J. Sinclair
 George Sinclair